Даниеле Бове́ (; 23 марта 1907, Флёрье (фр.), кантон Невшатель — 8 апреля 1992, Рим) — итальянский фармаколог швейцарского происхождения. Эсперантист с рождения.

Иностранный член Лондонского королевского общества (1962), Французской академии наук (1964).

Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1957).

Биография 

Окончил медицинский факультет Женевского университета в 1929 году. В 1929—1947 годах — ассистент Пастеровского института в Париже. В 1947—1964 годах возглавлял отдел химиотерапии в Высшем институте здоровья (ит.) в Риме. В 1964—1971 годах — профессор фармакологии в итальянском Университете Сассари (ит.). С 1971 года — профессор Римского университета.

Основные труды 
Основные труды посвящены изучению зависимости между химическим строением и фармакологическим действием веществ. Одним из первых раскрыл механизмы антибактериального действия сульфаниламидных препаратов. Установил закономерности строения курареподобных и антигистаминных соединений, определяющие их действие.

Награды и премии 
 Кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (14 октября 1966 года).
 Великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (2 июня 1959 года)
 Нобелевская премия по физиологии и медицине 1957 года.

Сочинения 
 Structure et activité pharmacodynamioue des médicaments du systéme nerveux végetatif, Bóle, 1948 (совм. с F. Bovet-Nitti)
 Curare and curarelike agents, Arnst., 1959 (соавтор).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Информация на Нобелевском сайте 
 Daniel Bovet, 23 March 1907 — 8 April 1992  // Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society, 1994, vol. 39, pp. 59—70, plate, by A. Oliverio 

Фармакологи Италии
Биологи XX века
Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Выпускники Женевского университета
Сотрудники Института Пастера
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Французской академии наук
Члены Парижской медицинской академии